Eszenyi László (?) költő
 Eszenyi László (1968) autóversenyző